

Onomastica
 Eder – forma italiana del nome proprio di persona portoghese e spagnolo maschile Éder

Persone

Artisti 
 Helmut Eder (1916-2005) – compositore austriaco
 Liselotte Eder in arte Lilo Pempeit (1922-1993) – attrice e traduttrice tedesca
 Otto Eder (1924-1982) – scultore austriaco
 Claudia Eder (1948) – cantante tedesca
 Linda Eder (1961) – cantante e attrice statunitense
 Martin Eder (1968) – pittore tedesco

Politici 
 Hans Eder (1880-1966) – politico tedesco
 Anton Eder (1924-2004) – politico austriaco
 Kurt Eder (1946) – politico austriaco
 Joachim Eder (1951) – politico svizzero
 Sebastian Eder (1955) – politico austriaco
 Andrea Eder-Gitschthaler (1961) – politica austriaca

Religiosi 
 Wolfgang Eder (1641-1703) – eremita tedesco
 Wilhelm Eder (1780-1866) – abate benedettino austriaco
 Franz de Paula Albert Eder (1818-1890) – arcivescovo austriaco
 Franz Xaver Eder (1925-2013) – vescovo tedesco
 Georg Eder (1928-2015) – arcivescovo austriaco

Sportivi 
 Gustav Eder (1907-1992) – pugile tedesco
 Hans Eder (1927-2008) – sciatore austriaco
 Rudolf Eder (1930) – calciatore tedesco
 Hans Eder (1934) – calciatore tedesco
 Traudl Eder (1941) – sciatrice austriaca
 Josef Eder (1942) – bobbista austriaco
 Alfred Eder (1953) – sciatore e allenatore di sci austriaco
 Norbert Eder (1955) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Franz Eder (fl. 1953-1958) – sciatore tedesco
 Éder Aleixo (1957) – calciatore brasiliano
 Éder Carbonera – pallavolista brasiliano
 Sylvia Eder (1965) – sciatrice austriaca
 Elfi Eder (1970) – sciatrice austriaca naturalizzata grenadina
 Johannes Eder (1979) – sciatore austriaco
 Benjamin Eder (1980) – sciatore austriaco
 Thomas Eder (1980) – calciatore austriaco
 Stefan Eder (1981) – cavaliere austriaco
 Hannes Eder (1983) – calciatore austriaco
 Simon Eder (1983) – sciatore austriaco
 Bernhard Eder (1984) – sciatore austriaco
 Éder Citadin Martins (1986) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Éderzito António Macedo Lopes (1987) – calciatore portoghese
 Jasmin Eder (1992) – calciatrice austriaca

Altre attività 
 Georg Eder (1523-1587) – giurista e storico austriaco
 Josef Maria Eder (1855-1944) – chimico austriaco

Geografia

Germania 
 Eder – fiume affluente della Fulda
 Circondario dello Schwalm-Eder – circondario del distretto di Kassel (Assia)
 Eder – fiume affluente del Diemel

Pagine correlate 
Éder